NGC 5259 est une vaste et lointaine galaxie elliptique située dans la constellation des Chiens de chasse à environ  d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 5259 a été découverte par l'astronome prussien Heinrich Louis d'Arrest en 1865.

Si l'on tient compte de l'expansion de l'Univers, NGC 5259 se trouve maintenant à une distance do donnée par la loi de Hubble-Lemaître dH corrigée par l'expression (1 + 0,5*(1 - qo)*z) où qo est le paramètre de décélération et z le décalage vers le rouge. En raison de l'expansion de l'Univers, cette galaxie était plus rapprochée au moment où la lumière que nous recevons aujourd'hui a été émise. Cette distance d est égale à  sa distance actuelle do multipliée par le facteur d'échelle qui est égal à 1/(1+z). Avec une valeur de -0,53 pour le paramètre de décélération qo, on obtient une distance do de 872 millions d'années-lumière et une distance d de 785 millions d'années-lumière au moment où la lumière que nous observons aujourd'hui a été émise. À cette distance, son diamètre est en réalité de 251 kal.

La base de données NASA/IPAC désigne la galaxie au nord-ouest de NGC 5259 est désignée comme étant NGC 5259 NED01. Le professeur Seligman mentionne que  pouvait à peine voir la galaxie au nord-ouest avec un télescope de 24 pouces et donc que d'Arrest avec son télescope de 17,5 pouces ne pouvait pas du tout la voir. La galaxie NGC 5259 NED01 n'est donc pas un objet du catalogue NGC.

NGC 5259 NED01 est cependant à peu près à la même distance que NGC 5259. Ces deux galaxies forment donc une paire de galaxies.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5259 sur le site du professeur C. Seligman

5259
Constellation des Chiens de chasse
Galaxie elliptique
Objet céleste découvert en 1865
Objet céleste découvert par Heinrich Louis d'Arrest